Naxos může znamenat:

místopisné jméno
 Naxos (Kréta) – starověké řecké město na Krétě
 Naxos (Sicílie) – starověké řecké město na Sicílii
 Giardini-Naxos – moderní město na jeho místě
 Naxos (ostrov) – jeden z Kykladských ostrovů
 Naxos (město) – město na tomto ostrově
 Naxos (obecní jednotka) – obecní jednotka v Řecku
 Naxos (regionální jednotka) – regionální jednotka v Řecku
 Naxos (Velká Holná) – ostrov na rybníku Velká Holná v Ratiboři v okrese Jindřichův Hradec
 Vévodství Naxos – křižácký stát existující v letech 1207–1579

jiný význam
 Naxos (vydavatelství) – německé hudební vydavatelství

Rozcestníky - místopisné jméno